Wolf Rock peut être :
 Wolf Rock, en Cornouailles ;
 Wolf Rock, de l’île Lord Howe ;
 Wolf Rock, dans le Queensland.